Gustaf Upmark kan syfta på:

 Gustaf Upmark den äldre (1844-1900), svensk museiman
 Gustaf Upmark den yngre (1875-1928), svensk museiman